Bea Bielik – ex tennista statunitense
 Július Bielik – ex calciatore cecoslovacco
 Krystian Bielik – calciatore polacco
 Paľo Bielik – attore, regista e sceneggiatore slovacco